MZQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mkuze (Sudafrica)